Cavalli selvaggi (All the Pretty Horses) – romanzo di Cormac McCarthy del 1992
 Passione ribelle (All the Pretty Horses) – film del 2000 diretto da Billy Bob Thornton